Krzysztof Zieliński (informatyk) – polski naukowiec, pracujący w AGH
 Krzysztof Zieliński (lekarz) – polski lekarz, profesor medycyny
 Krzysztof Zieliński (rugbysta) – polski rugbysta
 Krzysztof Zieliński (żużlowiec) – polski żużlowiec
 Krzysztof Zieliński (artysta) – polski fotograf, artysta wizualny
 Krzysztof Zieliński (oficer) – polski funkcjonariusz służb specjalnych